Chana est une marque automobile manufacturée par Chang'an Automobile, mais peut aussi désigner :

Toponymes

, localité dans la municipalité de Borrenes ;
 , district de la ville de Grenade ;
 , localité dans la municipalité de Lucillo.

Chana, communauté non-incorporée du comté d'Ogle en Illinois.

, village dans la ville de .

, dans la Province de Songkhla.

Prénom 
Chana peut aussi être un prénom féminin américain :
 Anne, la mère de Samuel dans la Bible dont le nom peut aussi être transcrit Chana ;
 Chana Orloff, sculptrice juive ;
 La , une martyre juive dont le nom diffère entre Hannah, Chana, Miriam et Solomonia.

Patronyme 
Chana est un patronyme pakistano-indien porté par :
 , acteur indo-britannique.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme